Mercantile Credit Classic 1990 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в январе 1990 года в Блэкпуле, Англия. Победителем турнира стал Стив Джеймс, обыгравший в финале Уоррена Кинга со счётом 10:6.

В последний раз турнир проходил в Блэкпуле.

Результаты

Основной турнир 

1/32 финала

''Матчи по 5 побед

 Стив Даггэн 5:4 Дуг Маунтджой  
 Питер Франсиско 5:2 Мёрдо Маклауд  
 Тони Мео 5:2 Томми Мёрфи  
 Стив Ньюбери 5:2 Пол Уочхорн  
 Джон Вирго 5:2 Джон Райт  
 Джек Маклафлин 5:2 Дэвид Ро  
 Уоррен Кинг 5:1 Терри Гриффитс  
 Эдди Чарльтон 5:2 Боб Харрис  
 Иан Брамби П:отказ Джимми Уайт  
 Сильвиньо Франсиско 5:1 Колин Роско  
 Дин Рейнолдс П:отказ Джим Вич  
 Марк Роуинг 5:0 Барри Уэст  
 Найджел Гилберт 5:0 Джо Джонсон  
 Мартин Кларк 5:2 Эндрю Кэйрнс  
 Стивен Хендри 5:3 Тони Джонс  
 Дин О'Кейн 5:4 Дэнни Фаулер 

 Джон Пэррот 5:2 Крейг Эдвардс  
 Алекс Хиггинс 5:0 Марк Джонстон-Аллен  
 Стив Джеймс 5:4 Джим Чемберс  
 Боб Шаперон 5:1 Брайан Розвелл  
 Джон Кэмпбелл 5:4 Тони Ноулз  
 Гэри Уилкинсон 5:2 Клифф Уилсон  
 Майк Халлетт 5:1 Стивен Мёрфи  
 Уэйн Джонс 5:1 Рэй Эдмондс  
 Клифф Торбурн 5:2 Ник Терри  
 Даррен Морган 5:4 Нил Фудс  
 Дэвид Тейлор 5:1 Вилли Торн  
 Брайан Морган 5:1 Юджин Хьюз  
 Деннис Тейлор 5:2 Марк Беннетт  
 Тони Драго 5:3 Ник Дайсон  
 Стив Дэвис 5:4 Тони Чеппел  
 Рекс Уильямс 5''':1 Эдди Синклэр

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Классик (снукер)
1990 год в снукере